UK Championship 1980, Coral UK Championship, var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 16 och 28 november 1980 i Preston, England.

Händelser i samband med turneringen 
Turneringen blev ett stort genombrott för 23-årige Steve Davis, som vann sin första stora turnering, och det i utklassningsstil: 9–0 i semifinalen mot Terry Griffiths och 16–6 i finalen mot Alex Higgins.
BBC sände mer än någonsin från UK Championship, sammanlagt 8 dagar.

Resultat

Huvudturnering 
32 spelare deltog i huvudturneringen. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången.

Källor

Referenser

Externa länkar 
Snooker Database

Snookersäsongen 1980/1981
1980
1980 i Storbritannien